Suchodoły peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Łódź
 Suchodoły, un village du powiat de Kutno

 dans la voïvodie de Lublin
 Suchodoły, un village du powiat de Krasnystaw
 Suchodoły, un village du powiat de Kraśnik

 dans la voïvodie de Podlachie
 Suchodoły, un village

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Suchodoły, un village de la Gmina Kętrzyn
 Suchodoły, un village de la Gmina Srokowo